Cratere Schubert – cratere lunare
Cratere Schubert – cratere su Mercurio